John Bowers ist der Name folgender Personen:

* John Bowers (Bischof) (1854–1926), britischer anglikanischer Bischof
 John Bowers (Schauspieler) (1885–1936), US-amerikanischer Schauspieler
 John Bowers (Autor) (* 1928), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 John M. Bowers (1772–1846), US-amerikanischer Jurist und Politiker